PYO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Putumayo (Ecuador)